RSC kan betekenen:

Rotterdamsch Studenten Corps
Roosevelt Study Center
Royal Shakespeare Company
Royal Society of Canada
Racing Service Center
VV RSC